Кейси Делакуа и Скот Липски трябва да защитават титлата си от Ролан Гарос 2011, но Делакуа не се включва в схемата. Липски в партньорство с Владимира Ухлиржова отпада още в 1 кръг от Разано / Девилде.

Поставени двойки 
  Лизел Хубер /  Макс Мирни (четвъртфинал)
  Квета Пешке /  Майк Брайън (четвъртфинал)
  Катарина Среботник /  Ненад Зимонич (осминафинал)
  Лиса Реймънд /  Рохан Бопанна (1 кръг)
  Елена Веснина /  Леандер Паеш
  Надя Петрова /  Даниел Нестор (1 кръг)
  Саня Мирза /  Махеш Бхупати
  Андреа Хлавачкова /  Айсам-ул-Хак Куреши (1 кръг)

Схема

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Външни препратки 
 Схема на турнира

Открито първенство на Франция